Slovo houser může označovat:

 houser – pták, samec od husy
 hovorový výraz pro ischias — ztuhnutí zádových svalů
 Houser – časopis o kulturním dění
 Houser – vrch v okrese Jičín v Českém ráji 

osoby
 Bohumil Houser (1922–2005) – český překladatel, spisovatel a léčitel
 Clarence Houser (1901–1994) – americký atlet, trojnásobný olympijský vítěz
 František Houser (1864–1934) – pedagog a poslanec Národního shromáždění republiky Československé
 Ivana Houserová  (1957–2015) – česká sklářská výtvarnice
 Lukáš Houser (* 1975) – český basketbalista
 Václav Houser (1871–1958) – československý politik, meziválečný funkcionář a senátor KSČ
 Vladimír Houser (1925–1990) – český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Walter Houser Brattain (1902–1987) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny

Externí odkazy